Thee die getrokken wordt van de aarmunt
Marokkaanse muntthee